Carmilla est un prénom féminin.

Cinéma 
 Carmilla (websérie)
 Carmilla (film, 2017)
 Carmilla, the Lesbian Vampire

Littérature 
 Carmilla, roman fantastique de l'écrivain irlandais Joseph Sheridan Le Fanu, paru en 1872.

Personnage fictif 
 Carmilla Karnstein, personnage créé par Sheridan Le Fanu dans son roman Carmilla en 1871.

Voir aussi